Unilaterally Controlled Latino Assets
 Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
 University of California, Los Angeles